Ota VI. Braniborský zvaný Malý (, 1255 – 6. červenec 1303, klášter Lehnin) byl markrabě braniborský z otonské větvě rodu Askánců. Na svůj titul rezignoval, vstoupil do řádu templářů a závěr života strávil v rouchu cisterciáckého mnicha.

Život 
Narodil se jako čtvrtý syn braniborského markraběte Oty III. a Boženy, dcery českého krále Václava I. Roku 1279 byl v rámci dohod uzavřených po bitvě na Moravském poli jako synovec padlého Přemysla Otakara II. a syn jeho spojence oženěn s Hedvikou, dcerou vítězného římského krále Rudolfa I. Manželství zůstalo zřejmě bez potomků a zakončila je Hedvičina smrt roku 1286. Ota poté rezignoval na markraběcí titul a vstoupil do řádu templářů. Zemřel jako cisterciák v klášteře Lehnin.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Braniborští Askánci
Braniborská markrabata
Templáři
Cisterciáci
Pohřbení v klášteře Lehnin
Narození ve 13. století
Úmrtí 6. července
Úmrtí v roce 1303
Muži